Plarianus ist das Cognomen folgender Personen:

 Aulus Egrilius Plarianus, römischer Politiker, Suffektkonsul 128
 Quintus Egrilius Plarianus, römischer Politiker, Konsul 144